1991 Голяма награда на Италия е 42-рото за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 8 септември 1991 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктурите

Източници 
 

Голяма награда на Италия